Stolen Goods (film, 1915), film du réalisateur américain George Melford
 Stolen Goods (film, 1924)